|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Hongkong (officieel Hong Kong Open) van 2017 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2017 in de aan China gelieerde stad Hongkong. Het was de achtste editie, de vierde van het "International"-toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Caroline Wozniacki was het derde reekshoofd. Zij bereikte de tweede ronde – daar liet zij verstek gaan, wegens een elleboogblessure.

De als eerste geplaatste Elina Svitolina bereikte eveneens de tweede ronde  – daar liet ook zij verstek gaan, wegens een beenblessure.

Het zesde reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zevende geplaatste Australische Darja Gavrilova in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Pavljoetsjenkova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Hongkong op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de derde van 2017.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, slaagden erin om hun titel te verlengen. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Chinese koppel Lu Jiajing en Wang Qiang in twee sets. Het was hun elfde gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) negentien.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Hongkong2017
Hongkong